VGA:

 VGA — стандарт мониторов и видеоадаптеров.
 VGA — 15-контактный субминиатюрный разъём для подключения аналоговых мониторов по стандарту VGA.
 VGA Planets — графическая многопользовательская компьютерная игра в жанре космической стратегии.